Where Was I? – film del 1925 diretto da William A. Seiter
Where Was I? – documentario del 2001 diretto da Jacques Laureys

Where Was I? – serie televisiva del 1952